Община Козарска-Дубица () —  община (муниципалитет) на крайнем северо-западе Республики Сербской в составе БиГ. Центр находится в собственно городе Козарска-Дубица.

Население 
По переписи населения 2013 года численность населения общины Козарска-Дубица составила 23 074 человек, по переписи 1991 года —  31 606 человек.

Этнический состав населения общины Козарска-Дубица (Босанска-Дубица) по переписи 1991 года:
 сербы — 21.728 (68,74 %);
 мусульмане — 6.440 (20,37 %);
 хорваты — 488 (1,54 %);
 югославы — 1.851 (5,85 %);
 остальные, неопределённые и неопознанные — 1.099 (3,47 %).
Всего: 31.606 чел.

Населённые пункты 
В состав общины входит 61 населённый пункт, в том числе город Козарска-Дубица.

Примечания 

Общины Республики Сербской